Berlepsch – niemiecka rodzina szlachecka wywodząca się z Hesji
 Schloss Berlepsch (Zamek Berlepsch) – zamek w Witzenhausen

Ludzie o nazwisku Berlepsch 
 August von Berlepsch (1815–1877) – niemiecki pszczelarz.
 Hans von Berlepsch (1850–1915) – niemiecki ornitolog
 Hans Hermann von Berlepsch (1843–1926), pruski polityk, minister, pierwszy starosta katowicki

Zobacz też